Lijst van Mariospellen op jaar
 Lijst van Mariospellen op serie
 Lijst van Mariospellen op genre
 Lijst van Mariospellen op systeem